Latata — (стилиризуется как LATATA) — дебютный сингл записанный южнокорейской гёрл-группы (G)I-DLE, из их дебютного мини-альбома I Am. Сингл был выпущен
2 мая 2018 года Cube Entertainment и был распространён Kakao M. Он был написан участницей группы Соён, которая также продюсировала песню вместе с Big Sancho. Клип на песню также был выпущен 2 мая. Первая победа (G)I-DLE с песней они выиграли на музыкальном шоу SBS MTV 22 мая 2018 года. Вторую победу они получили на M Countdown.

Японская версия была выпущена вместе с дебютном японским мини-альбомом LATATA, 31 июля 2019 года. 12 июля был выпущен видеоклип на японскую версию.

Английская версия была выпущена 15 мая 2019 года.

Коммерческий успех 
«Latata» не смогла войти в Gaon Digital Chart в первую неделю, но вошла в диаграмму загрузки компонентов под номером 68, достигнув пика на номер 8 на следующей неделе. На второй неделе песня дебютировала под номером 35 в цифровом чарте Gaon как «горячая» песня и достигла пика под номером 16 две недели спустя. Он также вошёл под номером 66 на потоковом графике componing и достиг пика под номером 23 на следующей неделе. Песня вошла под номером 4 в социальном чарте Гаона и поднялась до номера 3 на следующей неделе.

В Соединённых Штатах песня вошла на 11 строчке в чарте Billboard World Digital Songs и поднялась до 4 строчки на следующей неделе, продав 1000 копий, что сделало её самой продаваемой песней K-pop на неделе 10 мая. Песня была продана 3000 копий в Америке по состоянию на август 2018 года.

«Latata» занимает 37-е место в топ-100 по итогам 2018 года.

3 февраля музыкальное видео «Latata» превысило 100 миллионов объединённых просмотров на официальном музыкальном видео, загруженного на канале 1theK и на официальном канале (G)-dle.

Победы

Чарты

Примечания 

Дебютные синглы 2018 года